Looh bezeichnet:
 Looh (Gemeinde Aurach), Ortschaft der Gemeinde Aurach am Hongar, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

LOOH bezeichnet:
 als Abkürzung Lipidhydroperoxid, siehe Reaktive Sauerstoffspezies

Siehe auch:
 Loo
 Loh

Abkürzung